Amerikai Egyesült Államok
 Blue Canyon (Kalifornia)
 Blue Canyon (Washington)